Welsh Open 2019 – trzynasty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2018/2019. Rozegrany został w dniach 11 – 17 lutego 2019 roku w Motorpoint Arena w Cardiff (Walia).

Nagrody 
 Zwycięzca: £70 000
 II miejsce: £30 000
 Półfinalista: £20 000
 Ćwierćfinalista: £10 000
 Ostatnia 16: £6 000
 Ostatnia 32: £3 500
 Ostatnia 64: £2 500
 Najwyższy break: £2 000
 Łączna suma nagród: £366 000

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 

 147, 140, 140, 136, 103  Neil Robertson
 147, 102  Noppon Saengkham
 140, 134, 127, 122, 115, 101  Jack Lisowski
 140, 108  Liam Highfield
 139, 135, 128, 115, 107  Mark Selby
 139  Lü Haotian
 136, 127, 121  Joe Perry
 135, 132, 129, 106, 104, 103  Zhao Xintong
 134, 128, 125, 124, 119, 112, 107, 104, 103, 102, 100  Stuart Bingham
 131  Joe O’Connor
 131  Lukas Kleckers
 131  Mei Xiwen
 130, 110  Scott Donaldson
 128  Matthew Selt
 127, 100  Elliot Slessor
 126  Kishan Hirani
 125, 102  Robbie Williams
 122  Alan McManus
 120, 118, 116  Ronnie O’Sullivan
 120, 104  Kurt Maflin

 118, 118  Oliver Lines
 116  Lu Ning
 115  James Cahill
 113  Martin O’Donnell
 106, 103  John Higgins
 106  Hossein Vafaei
 105  Anthony McGill
 105  Lee Walker
 105  Thor Chuan Leong
 104, 103, 102  Ian Burns
 104  Jackson Page
 104  Jimmy Robertson
 104  Sean O’Sullivan
 104  Xiao Guodong
 103  Hammad Miah
 103  Sam Craigie
 102  Shaun Murphy
 100  Mark Allen
 100  Michael Georgiou

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 worldsnooker.com

Welsh Open
Sport w Cardiff
2019 w Walii
2019 w snookerze